Нижняя Кузью:

 Нижняя Кузью (приток Малой Визинги) — река в Республике Коми. 
 Нижняя Кузь-Ю (приток Пожег-Рощи) — река в Республике Коми.